Parastichtis nigrescensvariegata är en fjärilsart som beskrevs av Tutt 1892. Parastichtis nigrescensvariegata ingår i släktet Parastichtis och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
nigrescensvariegata